Allan Nielsen har hentyde til flere personer:

 Allan Nielsen (født 1971) – tidligere dansk landsholdsspiller i fodbold.
 Allan Nielsen (fodboldspiller) (født 1976) – dansk fodboldspiller.